Ми́хня Георги́у (; 5 мая 1919, Бухарест, Румыния — 11 декабря 2011) — румынский писатель, сценарист, литературовед, критик, переводчик и педагог. Член Румынской академии (1996).

Биография 
В 1963—1965 председатель Совета по кинематографии. Президент Академии социальных и политических наук. Заведующий кафедрой театроведения и киноведения Института им. Караджале. Профессор. Перевёл на румынский язык произведения Шекспира, Гарсиа Маркеса и других. Член РКП с 1939 года. Член ЦК РКП с 1969 года.

Избранная фильмография

Сценарист 
  — Франко-порт / Porto-Franco (по роману )
  — Тудор / Tudor 
  — Под созвездием Девы / Zodia Fecioarei
  — Потерянный лес / Padurea pierduta (в советском прокате «Погибший лес»)
  — Кантемир (Дмитрий Кантемир) / Cantemir
  — Гиперион / Hyperion
  — Румынский мушкетёр / Muschetarul român
  — Тэнасе Скатиу / Tănase Scatiu (по Дуилиу Замфиреску, в советском прокате «Летняя история»)
  — Буребиста / Burebista

Награды 
 Национальный орден «За заслуги» (Румыния)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 92

Ссылки 
 
 Михня Георгиу на сайте КиноПоиск

Драматурги Румынии
Поэты Румынии
Эссеисты Румынии
Переводчики Румынии
Кинокритики Румынии
Литературные критики Румынии
Театральные критики Румынии
Академики Румынии
Члены ЦК РКП